Хоакин Пуиг (; ) — испанский государственный и политический деятель. С марта 2012 года является лидером Социалистической партии Валенсии (регионального отделения Испанской социалистической рабочей партии). Действующий президент автономного сообщества Валенсия.

Биография 
Родился в Морелье, провинция Кастельон. По профессии журналист, работал в местных газетах и ​​на радиостанции Antena 3. На первых демократических выборах в 1983 году был избран в региональный парламент Валенсии. Ушел в отставку в 1986 году, когда был назначен генеральным директором по институциональным связям и информации в региональном правительстве Валенсии и работал там до 1995 года.

В мае 1995 года стал мэром своего родного города Морелья, проработав до 2012 года, когда ушел в отставку, став лидером Социалистической партии Валенсии. На парламентских выборах в Испании в 2011 году был избран в Конгресс депутатов от провинции Кастельон. В Конгрессе депутатов был представителем комитета по промышленности, энергетике и туризму. В марте 2014 года выиграл первичные выборы Социалистической партии Валенсии и стал кандидатом партии на пост президента автономного сообщества Валенсия на региональных выборах 2015 года, получив 68,8 % голосов на праймериз.

25 июня 2015 года был назначен президентом автономного сообщества Валенсия благодаря голосам Социалистической партии Валенсии, «Podemos» и «Compromís», сменив Альберто Фабру и положив конец двум десятилетиям правления Народной партии в регионе. Был переизбран на второй срок при поддержке тех же партий 13 июня 2019 года.

Примечание 

Персоналии:Валенсия